Чемпионат Украины по международным шашкам среди женщин 2013 — прошёл с 13 по 21 ноября в Запорожье по круговой системе. В турнире участвовали 10 спортсменок, в том числе, 2 международных гроссмейстера (GMIF), 3 международных мастера (MIF) и 1 мастер ФМЖД (MFF).

Результаты 

GMIF — международный гроссмейстер

MIF — международный мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

2013 год в шашках
Спорт на Украине в 2013 году
Спортивные соревнования в Запорожье